Siagona — род жесткокрылых (жуков) из семейства жужелиц подсемейства Siagoninae.

Описание 
Тело плоское длиной до 23 мм с перетяжкой между переднегрудью и среднегрудью. Ведут ночной образ жизни и охотятся на муравьев.

Классификация 
Включает около 80 видов. Обитают преимущественно в тропических районах Африки (на юг до Судана и Сенегала) и Евразии.

Виды 
 Siagona angulifrons Bates, 1892
 Siagona angustata Chaudoir, 1843
 Siagona angustipennis Bates, 1892 
 Siagona apicalis Andrewes, 1921 
 Siagona atrata Dejean, 1825
 Siagona australis Peringuey, 1892 
 Siagona baconi Chaudoir, 1876
 Siagona basilewskyi Lecordier, 1970 
 Siagona brunnipes Dejean, 1825
 Siagona caffra Boheman, 1848 
 Siagona carinata Lecordier, 1978 
 Siagona cinctella Chaudoir, 1876 
 Siagona conradti W.Kolbe, 1895 
 Siagona crassidens Bates, 1889 
 Siagona cyathodera Andrewes, 1921 
 Siagona cyclobasis Chaudoir, 1876 
 Siagona dageti Lecordier, 1978 
 Siagona dejeani Rambur, 1837
 Siagona depressa (Fabricius, 1798)
 Siagona dichroa Lecordier, 1978 
 Siagona dilutipes Chaudoir, 1850
 Siagona discoidalis W.Kolbe, 1895 
 Siagona dorsalis Dejean, 1831 
 Siagona elegantula Lecordier, 1979 
 Siagona europaea Dejean, 1826
 Siagona fabricii Andrewes, 1921 
 Siagona ferrugata Lecordier, 1978 
 Siagona flesus (Fabricius, 1801) 
 Siagona fuscipes Bonelli, 1813
 Siagona gerardi Buquet, 1840
 Siagona gilloni Lecordier, 1968 
 Siagona gruveli Lecordier, 1968 
 Siagona hiekei Lecordier, 1981 
 Siagona hovana Fairmaire, 1900 
 Siagona induta Chaudoir, 1876
 Siagona insulana Andrewes, 1936 
 Siagona inusta Lecordier, 1978 
 Siagona jeanneli Lecordier, 1978 
 Siagona jenissoni Dejean, 1826
 Siagona kindermanni Chaudoir, 1861
 Siagona kulla Andrewes, 1921 
 Siagona leprieuri Lecordier, 1968 
 Siagona levasseuri Lecordier, 1970 
 Siagona longula Reiche & Sauicy, 1855
 Siagona macrocephala Lecordier, 1970 
 Siagona mandibularis Guerin-Meneville, 1838 
 Siagona menieri Lecordier, 1973 
 Siagona minor Alluaud, 1923 
 Siagona navicularis Banninger, 1933
 Siagona oberleitneri Dejean, 1830 
 Siagona obscuripes Chaudoir, 1876 
 Siagona pallipes Lecordier, 1970 
 Siagona parallela Lecordier, 1968 
 Siagona partita Lecordier, 1979 
 Siagona picea Chaudoir, 1843 
 Siagona plana (Fabricius, 1801) 
 Siagona plicata Andrewes, 1929 
 Siagona polita Andrewes, 1921 
 Siagona pubescens Chaudoir, 1850
 Siagona pubigera Chaudoir, 1876 
 Siagona pumila Andrewes, 1921
 Siagona punctata (Lecordier, 1977) 
 Siagona punctatula Lecordier, 1976 
 Siagona pygmaea Andrewes, 1921 
 Siagona rifensis Alluaud, 1932
 Siagona rubescens Andrewes, 1929 
 Siagona rubra Lecordier, 1979 
 Siagona rufipes Fabricius, 1792
 Siagona rustica Andrewes, 1929 
 Siagona senegalensis Dejean, 1831
 Siagona signaticolla Lecordier, 1979 
 Siagona simplex Peringuey, 1892 
 Siagona sinistra Darlington, 1967 
 Siagona sinuata Lecordier, 1979 
 Siagona somalia Fairmaire, 1887 
 Siagona sublaevis Chaudoir, 1876 
 Siagona taggadertensis Junger & Faille, 2011
 Siagona ustulata Lecordier, 1979 
 Siagona vanstraeleni Basilewsky, 1962 
 Siagona vittata Lecordier, 1970

Примечания 

Жужелицы
Роды жесткокрылых